BiH:
 Donja Lovnica (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići

Crna Gora:
 Donja Lovnica (Rožaje, Crna Gora), naselje u općini Rožaje